

Geografia 
 Radcliff – città nella contea di Hardin, Stato del Kentucky, Stati Uniti d'America

Persone 
 Damaine Radcliff – attore statunitense 
 Jacob Radcliff – politico statunitense, 50° e 53° sindaco di New York

Pagine correlate 
 Radcliffe